Lasse Ingier Ottesen (ur. 8 kwietnia 1974 w Aurskog) – norweski skoczek narciarski i trener, srebrny medalista olimpijski.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata w skokach zadebiutował 13 marca 1991 w Trondheim, gdzie zajął 16. miejsce. 30 marca 1991 w Štrbskim Plesie zdobył swoje pierwsze punkty, zajmując 14. miejsce. W klasyfikacji generalnej sezonu 1990/1991 zajął 50. miejsce.

Rok później wystartował na igrzyskach olimpijskich w Albertville, gdzie zajął 45. miejsce w indywidualnych konkursach na dużej i normalnej skoczni. W konkursie drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji zajął siódme miejsce. Miesiąc później wystartował na mistrzostwach świata juniorów, gdzie w konkursie drużynowym wywalczył srebrny medal. Na początku sezonu 1992/1993, 6 grudnia 1992 w Falun pierwszy raz stanął na podium, zajmując drugie miejsce za Wernerem Rathmayrem. Ponadto jeszcze sześciokrotnie zdobywał punkty, co pozwoliło mu zająć 13. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wystartował także w konkursie indywidualnym na dużej skoczni podczas mistrzostw świata w Falun w 1993, zajmując 40. miejsce.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy to zajął dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Na igrzyskach olimpijskich w Lillehammer w 1994 na dużej skoczni zajął szóste miejsce. Na normalnej skoczni w pierwszej serii skoków oddał najdłuższy skok, osiągając odległość 102,5 m, jednak z powodu niskich not za styl znajdował się 3 punkty za swoim rodakiem Espenem Bredesenem. Również trzy punkty dzieliły Ottesena od zajmującego trzecie miejsce Noriakiego Kasai. W drugiej kolejce Bredesen ustanowił rekord skoczni skacząc 104,0 m i zapewnił sobie złoty medal. Ottesen osiągnął 98,0 metrów, co wystarczyło do obrony drugiej pozycji. Do Bredesena stracił ostatecznie 14 punktów, a Dietera Thomę, który awansował na trzecie miejsce wyprzedził o 7,5 punktu. W konkursie drużynowym mimo jego dobrych skoków Norwegowie nie zdobyli medalu, zajmując czwarte miejsce po przegranej walce o brązowy medal z reprezentantami Austrii. Podczas 42. edycji Turnieju Czterech Skoczni Ottesen odegrał dużą rolę w zwycięstwie Bredesena w całym Turnieju. W jednym z konkursów Ottesen skakał przed Jensem Weißflogiem. Po skoku swojego rodaka Ottesen zwlekał ze swoim skokiem do czasu, gdy warunki wietrzne się pogorszyły. Przewaga Niemca nad Bredesenem wynosiła 12,2 punktu, jednak Weißflog stracił wtedy aż 20 punktów i w efekcie przegrał Turniej. Za zbyt długie siedzenie na belce Ottesen został po swoim skoku zdyskwalifikowany. Ponadto Ottesen zajął piąte miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Planicy oraz w sezonie 1993/1994 Pucharu Świata w lotach.

Podczas mistrzostw świata w Thunder Bay w 1995 zajął 28. miejsce na normalnej skoczni, a na dużym obiekcie był czwarty, przegrywając walkę o brązowy medal z Weißflogiem o 5,5 punktu. Był też częścią drużyny, która na tych mistrzostwach zajęła siódme miejsce. Dziewiętnaste miejsce w Oberstdorfie, dwunaste w Garmisch-Partenkirchen, trzynaste w Innsbrucku i piąte w Bischofshofen dało mu dziesiątą pozycję w 43. Turnieju Czterech Skoczni. Dwukrotnie stawał na podium zawodów PŚ, dzięki czemu zajął piąte miejsce sezonie 1994/1995 PŚ w skokach oraz czwarte miejsce w sezonie 1994/1995 PŚ w lotach.

W następnym sezonie notował słabsze wyniki, między innymi 50. miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz w 1996. W sezonie 1996/1997 zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w skokach, a w Pucharze Świata w lotach ponownie był czwarty. Wziął też udział w mistrzostwach świata w Trondheim, gdzie zajął indywidualnie 37. miejsce i piąte miejsce w konkursie drużynowym. Wynikiem 212 metrów Ottesen ustanowił nieoficjalny rekord świata w długości skoku narciarskiego podczas zawodów w Planicy (22 marca 1997). Rok później był dziesiąty w konkursie indywidualnym na dużej skoczni podczas igrzysk olimpijskich w Nagano. Na tych samych igrzyskach wspólnie z Henningiem Stensrudem, Roarem Ljøkelsøyem i Kristianem Brendenem zajął czwarte miejsce w konkursie drużynowym. W 1998 był też piąty na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie.

Na mistrzostwach świata w Ramsau w 1999 wystartował tylko w konkursach indywidualnych, jednak zajął odległe miejsca. Ostatnią dużą imprezą w jego karierze były mistrzostwa świata w lotach w Vikersund w 2000, gdzie był dziewiąty. 3 marca 2000 wywalczył swoje ostatnie podium, zajmując trzecie miejsce w Lahti. Ostatni raz pojawił się w międzynarodowych zawodach 11 sierpnia 2001 w Hinterzarten podczas zawodów Letniego Grand Prix, gdzie zajął 50. miejsce.

Skakał na nartach firmy Rossignol, miał wiązania marki Silvretta i buty Jalas.

Po zakończeniu kariery 
Po zakończeniu sportowej kariery był trenerem reprezentacji Norwegii w kombinacji norweskiej. Później trenował także reprezentację Stanów Zjednoczonych w tej dyscyplinie, a od 2008 był asystentem Miki Kojonkoskiego, który trenował reprezentację Norwegii w skokach. Przed sezonem 2011/2012 został koordynatorem ds. kombinacji norweskiej w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

We wrześniu 2012 został dyrektorem Pucharu Świata w kombinacji norweskiej.

Lasse Ottesen występował także w ósmej edycji norweskiego Tańca z gwiazdami. Tańczył razem z Olgą Diwakową. Po trzecim odcinku został jednak wyeliminowany i zajął w tej edycji dziewiąte miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 50.
 sezon 1991/1992: 45.
 sezon 1992/1993: 13.
 sezon 1993/1994: 9.
 sezon 1994/1995: 10.
 sezon 1995/1996: 27.
 sezon 1996/1997: 11.
 sezon 1997/1998: 18.
 sezon 1998/1999: 20.
 sezon 1999/2000: 12.
 sezon 2000/2001: 60.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1992/1993 – 26.
 1993/1994 – 31.
 1994/1995 – 10.
 1995/1996 – 32.
 1996/1997 – 12.
 1997/1998 – 18.
 1998/1999 – 22.
 1999/2000 – 8.
 2000/2001 – 54.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 26.
 1998 – 38.
 2000 – 8.
 2001 – 40.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 8.
 sezon 1993/1994: 5.
 sezon 1994/1995: 4.
 sezon 1995/1996: 33.
 sezon 1996/1997: 4.
 sezon 1997/1998: 5.
 sezon 1998/1999: 42.
 sezon 1999/2000: 8.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 14.
 1995 – 41.
 1996 – 40.
 1997 – 29.
 1998 – 20.
 1999 – 47.
 2000 – 11.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Sapporo – 3 września 2000 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy trenerzy narciarscy
Urodzeni w 1974